Super Plus steht für:

 Super Plus, eine Kraftstoffart, siehe Motorenbenzin#Sorten von Motorenbenzin
 Super Plus (Album), ein Album der deutschen Rapper Azet und Zuna (2019)